John Young
 John Young (1916–1996) skót színész
 John Young (1930–2018) amerikai űrhajós
 John Young (1934) kanadai gyeplabdázó, olimpikon
 John Young (1949) amerikai baseball-játékos
 John Young (1956) brit zenész, billentyűs
hasonló nevűek
 John Paul Young ausztrál énekes